Улица Штатная Горка — улица в Восточном административном округе Москвы. Исторически улица начиналась от Большой Черкизовской улицы, которая в XIX в. проходила немного южнее, чем сейчас, и шла на север перпендикулярно ей, вдоль восточного берега Черкизовского (Архиерейского) пруда. Заканчивалась около церкви Ильи Пророка. В настоящее время, из-за антропогенных изменений рельефа улица исчезла; числившийся по ней до недавнего времени дом 17 (здание церкви) теперь числится по Большой Черкизовской улице (с тем же номером). Параллельно улице (справа, за церковью) проходил ныне упразднённый Штатный тупик.

Происхождение названия 
Считается, что название Штатная Горка, появившееся на карте Москвы в XIX веке, было мотивировано тем, что в этом месте проживали штатные чиновники архиерейского двора, который располагался поблизости.

Транспорт

Автобусы 
34, 34к, 52, 171, 230, 372, 449, 716, т32, т41, т83 (остановка «Дворец творчества»)

Примечательные здания и сооружения 
 Дом 17 (теперь числится по Большой Черкизовской улице) — Храм Ильи Пророка в Черкизове, построенный в 1690 году.

Примечания